Jméno a příjmení Ole Olsen nosí tyto osobnosti:

 Ole Olsen (hudebník) (1850–1927) – norský hudební skladatel a kapelník
 Ole Olsen (filmař) (1863–1943) – dánský filmový producent
 Ole Olsen (střelec) (1869–1944) – dánský sportovní střelec
 Ole Olsen (komik) (1892–1963) – americký komik norského původu
 Ole Olsen (rychlobruslař) (1897–1924) – norský rychlobruslař
 Ole Olsen (plochodrážní jezdec) (* 1946) – dánský závodník na ploché dráze